Charles-Auguste Böhmer – gioielliere tedesco
 Johann Friedrich Böhmer – storico, diplomatista e bibliotecario tedesco
 Maria Böhmer – politica tedesca